

Origine et histoire

Patronyme 
Le nom admet plusieurs variantes dues à la latinisation, on trouve aussi Ben Aïcha ou Benache.
 Abdellah Benaicha, célèbre corsaire salétin et ambassadeur marocain du

Lieux 
 Benaicha Chelia, est  une commune de la wilaya de Sidi Bel Abbès en Algérie.  

Homonymie de patronyme